Personen
 Guy Penrod - Amerikaans gospelzanger
 Jerry Penrod - Amerikaans musicus
 Jack Penrod - Amerikaans zakenman
 Steve Penrod - Amerikaans psycholoog

Boorschepen
 Penrod 70 (schip, 1973)
 Penrod 71 (schip, 1975) 
 Penrod 72 (schip, 1975)
 Penrod 74 (schip, 1974)
 Penrod 75 (schip, 1976)

Overig
 Penrod Drilling - boorbedrijf, bestelde bovenstaande schepen
 Penrod Nunatak - rotsformatie op Antarctica
 Penrod (Kentucky) - plaats in Kentucky, Verenigde Staten
 Penrod (boek) - roman van Booth Tarkington
 Penrod (film) - Amerikaanse stomme film uit 1922
 Penrod and Sam - Amerikaanse film uit 1923